est un personnage du manga Naruto.

Comme Yamato, Saï est un membre de l'ANBU. Il fait cependant partie d'une division spéciale appelée la Racine. Il apparaît dans la seconde partie du manga et intègre l'équipe 7, en compagnie de Sakura et de Naruto et en chef d’équipe Yamato ou Kakashi

Création et conception

Profil

Apparence 

Physiquement, Saï est un garçon de taille moyenne, mince, et possède des cheveux noirs coiffés à plat sur sa tête. Sa peau est blanche, mais semble avoir une couleur tout à fait habituelle lorsqu'il sort des sources thermales. En plus de sa planche à dessin avec laquelle il anime ses illustrations, Saï possède un sabre droit court et dépourvu de pointe qu'il tient dans son dos.

Saï possède sur sa langue, un sceau qui l'empêche même s'il le voulait de révéler toute chose sur Danzô. Ce sceau a cependant disparu lorsque Sasuke a tué Danzô.

Histoire 

Dès son apparition au sein de l'équipe 7, Saï a pour mission de servir de lien entre Danzô et Orochimaru, tout en espionnant le second pour le compte du premier. Ainsi, Danzô pouvait préparer la destruction de Konoha, tel qu'il est actuellement. De plus, il avait pour mission de tuer Sasuke, mais démasqué par Yamato, Naruto et Sakura, il finit par se rallier du côté de l'équipe 7, intrigué par les liens d’amitié qu’ils ont tissés.

Saï possède un livre d'images qu'il a dessiné (il finira la dernière page dans l'antre d'Orochimaru) qui raconte l'histoire de Shin et lui. Les deux garçons n'ont pas de liens de sang, mais celui-ci se comportait comme un véritable frère avec lui. Yamato suppose que Saï a dû tuer Shin lors d'un entraînement de Danzô, supposé les débarrasser de leurs émotions, et similaire à celui qui était pratiqué au village de Kiri, appelé alors village du brouillard sanglant, mais d'après Saï, ce frère est mort de maladie, et c'est en terminant le dessin qu'il décide de retrouver ses émotions, et de chercher à comprendre ce qui relie Naruto à Sasuke.

Saï paraît donc ensuite totalement intégré à l'équipe de Naruto, mais Danzô semble toujours avoir les moyens de le manipuler, étant donné le calme qu'il a manifesté en laissant son protégé rejoindre définitivement l'équipe de Naruto.

Un jour, Saï comprend que Naruto est amoureux de Sakura, et pendant que celui-ci part à la rencontre du Raikage, il révèle à sa coéquipière que leur promesse de ramener Sasuke hante Naruto, et il lui dévoilera aussi les sentiments de ce dernier. Il lui reproche aussi d'être l'une des causes des souffrances de Naruto, tout comme Sasuke, et de lui avoir imposé un trop lourd fardeau.

Accompagnant Sakura pour retrouver Naruto avec Lee et Kiba, Saï se tient en retrait et écoute la conversation entre Naruto et Sakura (il a même prévu un clone de lui-même). À la suite de cela, Sakura, déterminée à retrouver Sasuke, demande à Kiba de l'aider à le retrouver avec Lee et Saï. Le clone de ce dernier décide alors de dire la vérité à Naruto sur le véritable objectif de Sakura : tuer Sasuke de ses propres mains. Ayant réussi à retrouver Sasuke grâce à l'aide de Kiba, Sakura décide d'endormir ses compagnons. Saï tente de l'en empêcher, mais en vain. Après la confrontation entre Naruto et Sasuke, Saï et les autres sont réveillés et Sakura s'excuse auprès d'eux de les avoir endormis.

Lors de la quatrième grande guerre ninja, Saï est placé dans l'unité chargée des embuscades dirigée par Kankurô ; il se retrouve confronté à son frère adoptif Shin, invoqué par la « Réincarnation des âmes » de Kabuto et utilisé comme bombe humaine par Deidara. 

Saï part ensuite sur le champ de bataille avec le reste de l'alliance pour prêter main-forte à Naruto, Killer Bee, Kakashi et Gaï, confrontés à Obito, Madara et Jûbi. Avec Shikamaru, Ino, Chôji, Lee, Tenten, Kiba, Shino et Hinata, il manipule un des neuf « Orbes tourbillonnants » destinés à frapper Obito, devenu l’hôte de Jûbi.

Lorsque les « Arcanes lunaires infinis » furent activés par Madara, Saï est pris dans une illusion où il est attentionné par tous ses camarades de Konoha, avant d'être libéré du cocon de l' Arbre Sacré, ainsi qu'avec tous les autres par Naruto et Sasuke. Après la guerre, il assiste aux funérailles de Neji, Shikaku Nara et Inoichi Yamaaka. Deux ans plus tard, lors du mariage entre Naruto et Hinata, il s'affiche aux côtés d'Ino en lui tenant la main.

The Last et épilogue 

Dans le film Naruto Shippuden: The Last, Saï fait partie de l'équipe envoyée pour secourir Hanabi enlevée par Toneri Ôtsutsuki, avec Naruto, Sakura, Hinata et Shikamaru. Après l'enlèvement de Hinata, Saï veille sur Naruto lorsque ce dernier est anéanti par la capture de celle qu'il aime, puis parvient à délivrer Hanabi avec l'aide de Sakura après s'être introduit dans le palais de Toneri. Il assiste à la fin du film au mariage entre Naruto et Hinata et tient la main d'Ino à la fin du générique du film.

Quelques années après la fin de la guerre, Saï est marié à Ino et ils ont ensemble un fils, Inojin. Saï n'a pas de nom de famille connu du fait de son passé dans la Racine. En se mariant, il prend le nom de clan de sa femme tout en gardant le pseudonyme qui lui a été donné par Danzô, il se nomme alors Saï Yamanaka. Il devient le chef de l'ANBU de Konoha et assure la sécurité de la ville et de ses citoyens.

Personnalité 

En réalité, Saï n'est pas son vrai nom, il lui est donné par Danzô Shimura lorsque celui-ci l'envoie pour rejoindre l'équipe 7 en remplacement de Sasuke. Saï est donc au premier abord l'instrument de Danzô. Il est supposé être le ninja le plus doué de sa génération, semble être dénué de sentiments, a un sens de l'humour particulier et a le don de mettre Naruto et Sakura hors d'eux. Son caractère calme contraste avec celui de Naruto ; il éprouve des émotions, mais a de la peine à les exprimer, du fait du lavage de cerveau reçu durant son entraînement dans l’ANBU Racine. Certaines de ses émotions ressortent cependant dans ses dessins auxquels il ne donne jamais de titre.

Saï apparaît initialement comme un personnage mystérieux. Sensible, il fait preuve de plus de finesse (en se référant par exemple aux ouvrages pour comprendre les sentiments qu'éprouve l'être humain) au fil du temps. Naruto, qui le trouvait au premier abord lugubre, perfide et raboteux vis-à-vis de Sasuke, finit par changer d'avis à son sujet et lui faire confiance (par ailleurs, les deux garçons deviennent tellement proches, qu'il le considère comme son meilleur ami). Après le premier affrontement avec Sasuke dans le repaire d'Orochimaru, Saï est bien intégré et accepté dans l'équipe par ses deux compagnons. Il essaye ensuite d'apprendre à tisser des liens sociaux avec les autres ninjas de Konoha, mais certains ne lui font pas confiance ; cependant, grâce à ses efforts, il finit par être accepté par les autres.

Capacités 

Saï dispose d'un parchemin dans lequel il range sa tablette d'encre et son pinceau. Il est capable d'animer toutes sortes de dessin qu'il reproduit sur son rouleau. 

Les messages qu'il peut écrire sur son parchemin peuvent prendre la forme d'un animal (oiseau ou poisson), pour aller se poser n'importe où (sur des arbres, la mer ou sur un rouleau prédisponible) faisant office de messagerie. 

Comme tout membre de la Racine des forces spéciales de Konoha, Saï possède aussi un sabre droit mais court et dépourvu de pointe qu'il tient au dos.

Apparition dans les autres médias

Réception

Techniques 

 
Saï peut dessiner toutes sortes d'animaux ou de monstres sur son parchemin : un oiseau pour voler (comme un moyen de transport), des lions gardiens chinois pour attaquer, des serpents pour ligoter ses adversaires etc. Il utilise également cette technique pour espionner de loin, pouvant voir ce que ses créations (araignées, chauves-souris, rats…) voient, ou pour transmettre des informations, transformant ce qu'il écrit en un animal, généralement un oiseau, qui va ensuite rejoindre le destinataire de son message, qui ouvre un parchemin vierge où la créature reprend sa forme initiale. Si Saï reçoit un dommage conséquent, ses créations sont détruites.
 
Saï matérialise deux géants grâce à sa technique picturale. L'un se nomme Alpha (阿形, Agyō) et l'autre se nomme Omega (吽形, Ungyō)
Dans Naruto the Last, le film, les deux géants se surnommèrent respectivement Fujin et Raijin.
 
Saï est capable de créer des clones constitués d'encre comme des clones aqueux.
 
Saï utilise cette technique pour attraper un adversaire avec des fils durs entièrement composés d’encre.
 
Saï dessine un tigre sur un grand parchemin. À la première occasion où sa « proie » est vulnérable, le tigre bondit, sortant en partie du parchemin, l’attrape, puis réintègre le papier où elle est scellée.

Anime 

 
 Saï renverse directement son encre pour créer diverses créatures, comme des serpents qui enlacent l'adversaire.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Personnage de fiction créé en 2006

ru:Список персонажей «Наруто»#Сай
tr:Konoha'nın ninja takımları#Sai
vi:Danh sách nhân vật trong Naruto#Sai